

Patronyme 

 Ewart Oakeshott (1916-2002), illustrateur, collectionneur et historien britannique.
 Isabel Oakeshott (1974-), journaliste britannique.
 Matthew Oakeshott, baron Oakeshott de Seagrove Bay (1947-), gestionnaire d'investissement britannique et membre de la Chambre des lords.
 Michael Oakeshott (1901-1990), philosophe et historien britannique.

Autre 
 Classification d'Oakeshott, classification des épées médiévales proposée par Ewart Oakeshott.